Вандене́сс-сюр-Арру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 70 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 238 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 601,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ванденесс-сюр-Арру на сайті французького Національного інституту географії
 Ванденесс-сюр-Арру на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванденесс-сюр-Арру на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванденесс-сюр-Арру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванденесс-сюр-Арру на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара